Palazzo dei Congressi () bezeichnet folgende Gebäude in Italien:
 den Palazzo dei Congressi (Florenz),
 den Palazzo dei Congressi (Riccione), auch Palariccione genannt,
 den Palazzo dei Congressi (Rom), auch Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi genannt, und
 den Palazzo dei Congressi (Salsomaggiore Terme).